Армен Альберт Алчиан (, ; 12 апреля 1914 год, Фресно — 19 февраля 2013, Лос-Анджелес) — американский экономист, один из создателей экономической теории прав собственности, соавтор эффекта Алчиана — Аллена, был профессором Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Биография 
Алчиан родился 12 апреля 1914 года в Фресно (Калифорния) в армянской семье.
В 1934 году закончил , после чего поступил в Стэнфордский университет, где получил степени бакалавра 1936 году и доктора философии в 1943 году.

В 1940—1941 годах был сотрудником  и Гарвардского университета, в 1942 году преподавал в Орегонском университете.

В 1942—1946 года служил в , занимаясь статистической работой. В одной из своей статей анализировал кривую обучаемости на примере производства самолетов, которая базировалась на военной статистике, поэтому не могла быть опубликована до 1963 года.

С 1946 года преподавал в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, работал экономистом в корпорации RAND, в 1958 году стал полным профессором Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

В 1978 году стал членом Американской академии искусств и наук, являлся членом Общества «Мон Пелерин».

Армен умер 19 февраля 2013 года в Лос-Анджелесе.

Основной вклад в науку 
Армен является соавтором эффекта Алчиан-Аллена.

Награды 
 1996 — почётный член Американской экономической ассоциации,
 2000 — премия Адама Смита.

Библиография 
 Алчиан А.  Значение измерения полезности  // Вехи экономической мысли. Т.1. Теория потребительского поведения и спроса /Под ред. В. М. Гальперина — :Экономическая школа, 2000. — с.337-369 — 380с. — ISBN 5-900428-48-6 (англ. The meaning of utility measurement, 1953)
 Алчиан А. Затраты и выпуски //Вехи экономической мысли. Т.2 Теория фирмы/Под ред. В. М. Гальперина — :Экономическая школа, 2000. — с.135-159 — 534с.— ISBN 5-900428-49-4 (англ. Costs and outputs, 1959)
 Алчиан А. Стоимость //Вехи экономической мысли. Т.3.Теория потребительского поведения и спроса/ Под ред. В. М. Гальперина — : Экономическая школа, 2000. — с.401-434 — ISBN 5-900428-50-8 (англ. Cost, 1968)
 Алчян А., Демсец Г. Производство, стоимость информации и экономическая организация//Вехи экономической мысли. Т.5: Теория отраслевых рынков — СПб.: Экономическая школа, 2003. — С. 280—317 — ISBN 5-900428-76-1 (англ. Production, Information costs and Economic Organization, 1972)
 Алчян А., Клейн Б., Кроуфорд Р.Дж. Вертикальная интеграция, присваиваемая рента и конкурентный процесс заключения контрактов//Вехи экономической мысли. Т.5: Теория отраслевых рынков — СПб.: Экономическая школа, 2003. — С. 318—366 — ISBN 5-900428-76-1 (англ. Vertical Integration, Appropriable Rents, and the Competitive Contracting Process, 1978)
 Алчиан А.  Право собственности//Экономическая теория/под ред. Дж. Итуэлла — М.:ИНФРА—М, 2004. с.714-723 — ISBN 5-16-001750-X (англ. Property Rights, 1983)
 Алчиан А.  Рента//Экономическая теория/под ред. Дж. Итуэлла — М.:ИНФРА—М, 2004. с. 724—732 ISBN 5-16-001750-X (англ. Rent, 1987)
 Alchian A.  Uncertainty, Evolution and Economic Theory//Journal of Political Economy 58, 1950, pp.211-221
 Alchian A., Allen W.R. Exchange and Production: competition, coordination and control. — Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company, 1964 — ISBN 0-534-01320-1
 Alchian A., Allen W.R. University Economics — Belmont, CA:Wadsworth Publishing Company,1964 — ISBN 978-0-534-00030-1
 Alchian A. Some Economics of Property Rights//II Politico 30, 1965, pp.816-829
 Alchian A. Information Costs, Pricing and Resource Unemployment//Economic Inquiry 7, 1969 pp.109-28
 Alchian A. Economic Forces at Work. Indianapolis: Liberty Fund. A number of Alchian’s better known articles are reprinted here, 1978

Примечания 

Экономисты чикагской школы
Новые институциональные экономисты
Лауреаты премии Адама Смита
Выпускники Университета штата Калифорния в Фресно
Выпускники Стэнфордского университета
Выпускники Школы гуманитарных и естественных наук Стэнфордского университета